Torres Strait Island är en region i Australien. Den ligger i delstaten Queensland, omkring  kilometer nordväst om delstatshuvudstaden Brisbane. Antalet invånare är . Torres Strait Island ligger på ön Moa Island.

I övrigt finns följande i Torres Strait Island:

 Öar:
 Daua Island (en ö)
 Dauan Island (en ö)
 Kaumag Island (en ö)
 Meer Island (en ö)
 Saibai Island (en ö)
 Stephens Island (en ö)
 Stephens Islet (en ö)

 Berg:
 Mount Abai (ett berg)
 Mount Augustus (ett berg)
 Mount Cornwallis (ett berg)

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Queensland